Нумера́ция (, от  – считаю):
 В арифметике: совокупность приёмов наименования и письменной записи чисел при помощи символов.
 Числовое упорядочение объектов, облегчающее ссылки на них.
 Механизм образования Счётного множества

См. также 
 Идентификация (информационные системы)
 Нумерация домов
 Нумерация версий программного обеспечения
 Пагинация — нумерация страниц

Примечания 

 Нумерация